La Región, diari espanyol editat a Ourense.
 La Región: diari espanyol editat a Santander entre 1924 i 1936.
 La Región: diari de Xile.
 La Región: diari de Mèxic.
 La Región: diari del Perú.
 La Región: diari de Veneçuela.
 La Región: diari del Paraguai.